Saluschany (ukrainisch ; russische Entsprechung Залужаны) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Saluschany (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Saluschany (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Saluschany (Sambir)
 Dorf in der Oblast Sumy, Stadtkreis von Ochtyrka, siehe Saluschany (Ochtyrka)